Casley ist der Familienname folgender Personen:

 David Casley (um 1681/82–1754), englischer Bibliograph
 Jack Casley (1926–2014), englischer Fußballspieler